

Sigle 
 Thread Control Block  – in informatica
 Trusted Computing Base  – in informatica
 Transmission Control Block – in informatica, una struttura dati per registrare i parametri di una sessione TCP.
Tecniche chirurgiche di base – in medicina, corso per apprendere tecniche come incisioni, suture, lembi di avanzamento, isolamento e legatura di un vaso, applicazione di un drenaggio

Codici 
 TCB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Treasure Cay (Bahamas)
 tcb – codice ISO 639-3 della lingua tanacross

Musica 
 TCB  – album delle Supremes del 1968